Mecz o Puchar Interkontynentalny 1996 został rozegrany 26 listopada 1996 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Juventusem, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1995/96 oraz River Plate, triumfatorem Copa Libertadores 1996. Juventus wygrał mecz 1:0.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1995/1996)
 Copa Libertadores 1996

Bibliografia 
 RSSSF

1996 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej